Église Saint-Pons fait référence à de plusieurs édifices religieux :
 Église Saint-Pons d’Éoulx (ancienne commune d’Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Église Saint-Pons de Candell de Caixas (Pyrénées-Orientales) ;
 Église Saint-Pons de Peyroules (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Église Saint-Pons de Saint-Pons (Alpes-de-Haute-Provence).